Typ 70 oder Type 70 steht für:

 Typ 70 SPA, chinesischer Raketenwerfer
 MÁVAG-Typ 70, ungarische Baureihe von Tenderlokomotiven
 NSB Type 70, Triebzug der Norwegischen Staatsbahnen
 Type 70, chinesischer Raketenwerfer, siehe Typ 63 (Raketenwerfer) #Varianten